Ха-Галиль-ха-Элион (, Верхняя Галилея) — региональный совет в Северном административном округе Израиля, который охватывает большинство поселений в Верхней Галилее.

В региональный совет входят 29 населённых пунктов, все они являются кибуцами.

Его штаб-квартира находится в Кирьят-Шмоне, независимом городе, не включённом в юрисдикцию Совета.

История

Границы совета 
Региональный совет «Ха-Галиль-ха-Элион» ограничен следующими административными единицами:
 С севера: Метула, граница с Ливаном
 С востока: Голанские высоты и региональный совет Голан
 С юга: кибуц Кедарим, региональный совет Эмек-ха-Ярден и региональный совет Мером-ха-Галиль
 С запада: Саса и региональный совет Мером-ха-Галиль

Население

Список населённых пунктов

Примечания